Болль:

 Болль — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Болль, Тимо (род. 1981) — немецкий игрок в настольный теннис.